Dekanat Świdnica Śląska (wschód)
 Dekanat Świdnica Śląska (zachód)